Ligeti ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Ligeti (1823–1890), ungarischer Maler
 Dániel Ligeti (* 1989), ungarischer Ringer
 Erika Ligeti (1934–2004), ungarische Bildhauerin und Medailleurin
 György Ligeti (1923–2006), österreichischer Komponist ungarischer Abstammung
 Lajos Ligeti (1902–1987), ungarischer Orientalist
 Lukas Ligeti (* 1965), österreichischer Komponist und Jazzmusiker
 Miklós Ligeti (1871–1944), ungarischer Bildhauer
 Paul Ligeti (1885–1941), ungarischer Architekt und Schriftsteller
 Vera Ligeti (* 1930), österreichische Psychoanalytikerin ungarischer Abstammung

Sonstiges:
 Ligeti Ridge, unterseeischer Gebirgskamm im Südlichen Ozean